Мулига — река в России, протекает в Петушинском районе Владимирской области. Устье реки находится в 16 км по левому берегу реки Пекша. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна — 26 км².

Исток находится у деревни Бабанино в 13 км к северо-востоку от города Костерёво. Основное направление течения — юго-запад. Течёт мимо Бабанино, Лопырей. Впадает в Пекшу ниже деревни Черкасово.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Орехово-Зуево до города Владимир, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300712110000031863
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003186
 Код бассейна — 09.01.03.007
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Топографические карты 
 
 

Реки Петушинского района
Бассейн Пекши